Oeler ist der Familienname folgender Personen: 

 Harald Oeler (* 1977), deutscher Akkordeonspieler
 Moritz Oeler (* 1985), deutscher Wasserballspieler

Siehe auch:
 Oehler